Dominic Iorfa est le nom de deux footballeurs
 Dominic Iorfa (1968- ), footballeur nigérien (le père)
 Dominic Iorfa (1995- ), footballeur anglais (son fils)